Albánia
Javor falu Kelmend alközségben, Malësi e Madhe községben, Shkodra megyében
 Bosznia-Hercegovina
Javor falu Busovača községben, a Közép-Boszniai kantonban
Javor falu Kakanj községben, a Zenica-Doboj kantonban
Javor falu Šekovići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Bulgária
Javor falu Trjavna községben Gabrovo megyében
 Csehország
Javor község a Klatovyi járásban, a Plzeňi kerületben
 Horvátország
Javor falu Zsumberk községben, Zágráb megyében
 Koszovó
Javor falu Suva Reka községben, a Prizreni körzetben
 Lengyelország
 Jawor falu a Cieszkówi járásban, Milicz megyében, az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Jawor falu a Mniszkówi járásban, Opoczno megyében, a Łódźi vajdaságban
 Jawor falu a Solinai járásban, Lesko megyében, a Kárpátaljai vajdaságban
 Jawor falu a Wąsoszi járásban, Góra megyében, az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Jawor falu a Zelówi járásban, Belchatów megyében, a Łódźi vajdaságban
 Szerbia
Javor falu Novi Pazar községben, a Raškai körzetben
 Szlovénia
Javor falu Ljubljana községben, Közép-Szlovénia régióban